L'edizione 1993 dell'1. divisjon vide le vittorie finali di Vålerenga e Sogndal.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A 
 Vålerenga promosso nella Tippeligaen.
 Strømsgodset qualificato per i play-off (poi vinti contro Bryne e Molde).
 Åssiden, Elverum e Strømmen retrocesse nella 2. divisjon.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B 
 Sogndal promosso nella Tippeligaen.
 Bryne qualificato per i play-off (poi persi contro Strømsgodset e Molde).
 Djerv 1919, Ski e Aalesund retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1993
Campionato norvegese di calcio